Il singolare del torneo di tennis Open de Tenis Comunidad Valenciana 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sjeng Schalken che ha battuto in finale Gilbert Schaller 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Alberto Berasategui (quarti di finale)
  Gilbert Schaller (finale)
  Albert Costa (secondo turno)
  Àlex Corretja (secondo turno)

 Carlos Costa (primo turno) 
 Francisco Clavet (primo turno) 
 Bohdan Ulihrach (secondo turno) 
 Jordi Arrese (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1995
ATP Tour 1995